Kartuzijanski samostan Pleterje

Naselja u Sloveniji
 Pleterje (Kidričevo, Slovenija), naselje sastavu u Općine Kidričevo
 Pleterje (Krško, Slovenija), naselje sastavu u Općine Krško